

Plaatsen in Griekenland
Ἑλλάς (Ellás), genitief Ἑλλάδος (Elládos), een oud Grieks toponiem gebruikt voor:
 Griekenland als geheel, zoals de belangrijkste en enige naam die de moderne bewoners ervan kennen
 Volgens de legende een stad in Phthiotis, gesticht door Hellen
 Een naam voor alle landen die door Hellenen worden bewoond, dat wil zeggen heel het oude Griekenland, inclusief de Griekse koloniën

Sportclubs
 Hellas Verona, een Italiaanse voetbalclub
 Hellas Den Haag, een Nederlandse handbalvereniging
 HV Hellas (Klimmen), een Nederlands voormalige handbalvereniging
 Hellas Utrecht, een Nederlandse atletiekclub
 South Melbourne FC, een Australische voetbalclub die voorheen bekend stond als South Melbourne Hellas
 West Adelaide SC, een Australisch voormalige voetbalclub die ook bekend stond als South Melbourne Hellas

Overig
 Hellas Bassin, inslagbassin (krater) in het hoogland op het zuidelijk halfrond van Mars
 Hellas (tijdschrift) (1889-1897), driemaandelijks tijdschrift van de internationale Philhelleensche Vereeniging te Amsterdam